Lehbach oder Lehbachl ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gewässer:
 Lehbach (Ruwer), rechter Zufluss der Ruwer bei Niederkell, Ortsgemeinde Mandern, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Lehbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach bei Untergeisenfelden, Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lehbach, falsch für Lerbach (Strunde), linker Zufluss der Strunde in Gronau (Bergisch Gladbach), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lehbach (Vils), rechter Zufluss der Vils (Lech) bei Vils, Bezirk Reutte, Tirol
 Lehbachl, rechter Zufluss der hier noch Höllbach genannten Wiesent (Donau) vor Postfelden, Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern

Orte:
 Lehbach (Rütschelen), Quartier der Gemeinde Rütschelen, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern

Siehe auch:
 Lebach
 Lehbächle
 Lehenbach
 Lehnbach